Claude Wagner peut désigner :
 Claude Wagner (1775-1832), ébéniste et vernisseur ;
 Claude Wagner (1925-1979), homme politique québécois.